Le tennet, ou tenet, est une langue nilo-saharienne du groupe surmique parlée au Soudan du Sud.

Écriture 

Les consonnes fortes ou tendues sont transcrites en doublant la lettre ou la première lettre du digramme :

Prononciation

Notes et références

Sources

Liens externes 
 
 

Inventaire de langues
Langue surmique
Langue au Soudan du Sud